Зеленьки — название населённых пунктов.

Россия 
 Зеленьки — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Зеленьки — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Украина 
 Зеленьки — село в Мироновском районе Киевской области.